Le toponyme La Ferté représente l'ancien français ferté qui procède du gallo-roman FIRMITATE, issu du latin firmitas, firmitate et qui signifie généralement « place forte » ou « château fort ».

Toponymie

Communes françaises

 La Ferté, dans le Jura
 La Ferté-Alais, en Essonne
 La Ferté-Beauharnais, dans le Loir-et-Cher
 La Ferté-Bernard, dans la Sarthe
 La Ferté-Chevresis, dans l'Aisne
La Ferté-en-Ouche, dans l'Orne
 La Ferté-Frênel, dans l'Orne
 La Ferté-Gaucher, en Seine-et-Marne
 La Ferté-Hauterive, dans l'Allier
 La Ferté-Imbault, dans le Loir-et-Cher
 La Ferté-Loupière, dans l'Yonne
 La Ferté-Macé, dans l'Orne
 La Ferté-Milon, dans l'Aisne
 La Ferté-Saint-Aubin, dans le Loiret
 La Ferté-Saint-Cyr, dans le Loir-et-Cher
 La Ferté-Saint-Samson, en Seine-Maritime
 La Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne
 La Ferté-sur-Chiers, dans les Ardennes
 La Ferté-Vidame, en Eure-et-Loir
 La Ferté-Villeneuil, en Eure-et-Loir

Voir aussi
 Ville-sous-la-Ferté, dans l'Aube
 Laferté-sur-Amance, en Haute-Marne
 Laferté-sur-Aube, en Haute-Marne

Autres
 Secteur pastoral de La Ferté-Alais-Val d'Essonne, circonscription administrative de l'église catholique de France

Fortifications 
 , nom de plusieurs châteaux
 Ouvrage de La Ferté, élément de la ligne Maginot dans les Ardennes

Personnalités 

 Étienne de La Ferté, ou Étienne de Chartres (), abbé, patriarche de Jérusalem ;
 Jacques de La Ferté (1580-1651), abbé de La Madeleine, à Châteaudun ;
 Henri de La Ferté-Senneterre (1599-1681), maréchal de France ;
 Gabriel du Bois de La Ferté (1644-1702), chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Thévalle ;
 Françoise-Charlotte de Saint-Nectaire (1679-1745), petite-fille d'Henri, compositrice française ;
 Denis Pierre Jean Papillon de La Ferté (1727-1794), intendant des Menus plaisirs ;
 Jacques d'Estampes de La Ferté-Imbault (1590 -1668), maréchal de France, qui signe sa correspondence d'un simple "La Ferté" ;
 Marie-Thérèse de La Ferté-Imbault (1715-1791), salonnière française ;
 Henri-François Thibault de la Carte de la Ferté-Sénectère (1759-1819), officier de l'Armée des princes, maréchal de camp sous la Restauration ;
 Anaïs Bosio (1808-1871), marquise de La Carte de La Ferté-Sénectère, salonnière ;
 Catherine Coche de La Ferté (1872-1954), poétesse française ;
 Georges de la Ferté-Sénectère (1913-1992), résistant et général, grand-officier de la Légion d'honneur.

Œuvres 
 Mademoiselle de La Ferté (1923), roman de Pierre Benoit

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme